Оле́г Кузнецо́в:
 Кузнецов, Олег Васильевич (род. 1957) — российский учёный и государственный деятель.
 Кузнецов, Олег Васильевич (род. 1962) — руководитель администрации городского округа «Город Чита» (с 2016).
 
 
 Кузнецов, Олег Леонидович (род. 1938) — российский учёный, президент РАЕН.
 Кузнецов, Олег Николаевич (1926—2005) — советский и российский учёный — специалист в области психиатрии.
 Кузнецов, Олег Павлович (род. 1936) — сахалинский писатель.